

Geografia 
Cile
 Cerro Curon – monte della provincia di El Loa nell'Antofagasta
Italia
 Curon – paese sommerso nel 1950 con la creazione del bacino artificiale del lago di Resia
 Curon Venosta – comune italiano della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige
 Monte Curon – monte nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige

Televisione 
 Curon – serie televisiva italiana di genere fantastico ambientata a Curon Venosta